GST est un sigle qui peut désigner :
 Goods and services tax (en français, taxe sur les produits et services), une taxe canadienne sur la vente ;
 Général System Theorie(en français, Théorie générale des systèmes) ;
 Générale de services téléphoniques, une entreprise française spécialisée dans le secteur des télécommunications ;
 Hitachi GST (où GST signifie Global Storage Technologies), une société américaine située à San José en Californie ;
 glutathion S-transférase, une transférase qui catalyse des réactions chimiques.